Oliver Twist, roman uit 1838 van de Britse auteur Charles Dickens;
 Oliver Twist (1909), een film uit 1909 van J. Stuart Blackton
 Oliver Twist (1912), een film uit 1912 van Thomas Bentley
 Oliver Twist (1916), een verloren gegane film uit 1916 van James Young
 Oliver Twist (1922), een film uit 1922 van Frank Lloyd
 Oliver Twist (1933), een film uit 1933 van William J. Cowen
 Oliver Twist (1948), verfilming van de gelijknamige roman onder regie van David Lean
 Oliver Twist (Bax), filmmuziek geschreven door Arnold Bax bij de film van David Lean 
 Oliver Twist (1999), een Britse vierdelige miniserie uit 1999 
 Oliver Twist (2005), verfilming van de gelijknamige roman onder regie van Roman Polański
 Oliver Twist (2007), een Britse vijfdelige miniserie uit 2007
 Oliver Twist, le musical, een Franse musical gebaseerd op het boek van Charles Dickens